3. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 15–16 stycznia 1972 roku w Inzell, w RFN. Zawodniczki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m. Do biegu na 3000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Pierwsze złoto w karierze zdobyła Holenderka Atje Keulen-Deelstra. Ustanowiła również rekord świata w wieloboju.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarek z 10 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikowała się, WR – rekord świata, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1972 w sportach zimowych
1972 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Inzell